



Toponymes 
 Ipanema est une municipalité de l'État du Minas Gerais au Brésil
 Ipanema est un quartier de la ville  de Belo Horizonte, dans l'État du Minas Gerais
 Ipanema est un quartier de la ville de Rio de Janeiro, dans l'État de Rio de Janeiro
 La plage d'Ipanema, est une plage de la ville de Rio de Janeiro
 Ipanema est un quartier de la ville de Porto Alegre, capitale de l'État du Rio Grande do Sul
 Le rio Ipanema est un cours d'eau des États d'Alagoas et de Pernambouc

Cultures 
 A Garota de Ipanema (« La fille d'Ipanema » souvent citée avec son titre anglais «  ») est une chanson composée par Vinícius de Moraes et Antônio Carlos Jobim.
 Repris dans le titre d'une bande dessinée The girl from Ipanema de Hermann.
 Repris dans le titre d'une bande dessinée Au loin, la fille d'Ipanema... de Jean Dufaux et Renaud.

Recherche 
 Ipanema est la plateforme européenne de recherche matériaux anciens du CNRS, du Ministère de la Culture et de l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ)

Économie 
 Chevrolet Ipanema est une automobile brésilienne produite par Chevrolet ;
 Fundição Ipanema est une installation métallurgique du  proche de la municipalité de Sorocaba, dans l'État de São Paulo.
 Embraer Ipanema est un avion d'épandage agricole brésilien.
 IPANEMA Initiative PArtenariale Nationale pour l'émergence des Énergies Marines
 Ipanema est une marque de tongs en PVC recyclé, concurrente de la marque Havaianas.

Autre que le Brésil 
 L'Ipanema (paquebot) : Un paquebot français de la Société générale des transports maritimes à vapeur (SGTM), en service de 1921 à 1956.
 La Fille magique chinois Ipanema : Un programme tokusatsu japonais diffusé en 1989. L'original est Shōtarō Ishinomori, et le chef de file est Wakako Shimazaki.

Homonymie de toponyme